Vieux-Moulin peut faire référence à :

Toponymes
Vieux-Moulin, commune française de l'Oise.
Vieux-Moulin, commune française des Vosges.
quartier du Vieux-Moulin, un quartier de Québec (Canada).

Autres
Le Vieux-Moulin, un bâtiment à Vernon dans le département français de l'Eure.
Le Vieux-Moulin, nom familier du Moulin à eau de Saint-Bruno-de-Montarville au Québec.
Le Vieux Moulin, un court métrage d'animation de Walt Disney.
Les Pirouettes du Vieux Moulin, une attraction du Parc Disneyland rappelant ce film.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France